

Títols d'obres 
 Cèsar i Cleopatra (obra de teatre), obra teatral escrita per George Bernard Shaw (1899)

Adaptacions de l'obra de Shaw:
 Cèsar i Cleopatra (pel·lícula de 1945), pel·lícula britànica protagonitzada per Vivien Leigh i Claude Rains
 Cèsar i Cleopatra (pel·lícula de 1964), telefilm alemany protagonitzat per Paul Verhoeven i Uta Sax
 Cèsar i Cleopatra (pel·lícula de 1976), telefilm britànic protagonitzat per Alec Guinness i Geneviève Bujold
 Cèsar i Cleopatra (pel·lícula de 2009), pel·lícula canadenca protagonitzada per Christopher Plummer i Nikki M. James

Vegeu també 
 Cesare e Cleopatra, òpera de Carl Heinrich Graun (1742)